ciò che è pertinente al Montenegro
 lingua montenegrina